Nelissen ist der Familienname folgender Personen:

 Antonius Petrus Laurentius Nelissen (1851–1921), niederländischer Politiker
 Bruno Nelissen-Haken (1901–1975), deutscher Schriftsteller
 Danny Nelissen (* 1970), niederländischer Radrennfahrer
 Jean Nelissen (1936–2010), niederländischer Sportjournalist
 Roelof Nelissen (1931–2019), niederländischer Bankmanager und Politiker
 Wilfried Nelissen (* 1970), belgischer Radrennfahrer